«Толстяк и Малыш» () — американский художественный фильм Ролана Жоффе об истории создания первой атомной бомбы.

Сюжет 
Картина воспроизводит историю Манхэттенского проекта по разработке атомного оружия США в 1942—1945 годах. В центре сюжета — взаимоотношения между военным руководителем проекта, генералом Лесли Гровсом (Пол Ньюман) и научным руководителем, Робертом Оппенгеймером (Дуайт Шульц).

Сценарий существенно отступает от исторических фактов; так, история Майкла Мерримана (персонаж Джона Кьюсака) отдалённо и неточно воспроизводит реальные истории жизни и смерти двух человек — Луиса Злотина (1910—1946) и Гарри Дагляна (1921—1945). Джин Тетлок, персонаж Наташи Ричардсон, в реальной жизни покончила с собой на год раньше, нежели в фильме, и не могла принимать участия в событиях 1944 года. Любые домыслы об интимных отношениях Оппенгеймера и Тетлок остаются беллетристикой, не подкреплённой свидетельскими показаниями.

В ролях 
 Пол Ньюман — генерал Лесли Гровс
 Дуайт Шульц — Роберт Оппенгеймер
 Бонни Беделиа — Китти Оппенгеймер
 Джон Кьюсак — Майкл Мерриман
 Лора Дерн — Кэтлин Робинсон
 Дел Клоуз — доктор Кеннет Уайтсайд
 Аллан Кордюнер — Франц Гёте  Кларк Грегг — Дуглас ПантонДжон К. Макгинли — капитан Ричард ШенфилдНаташа Ричардсон — Джин ТэтлокАллан Кордюнер — Франц ГетцеТодд Филд — Роберт Уилсон
Эд Лотер — Уитни Эшбридж Интересные факты 
 Фильм провалился в прокате, собрав менее 4 000 000 долларов. Критики отмечали затянутость, несвязность постановки и крайне неподходящий выбор актёров, игравших хорошо известных исторических персонажей (прежде всего, Ньюмана).
 В Великобритании фильм вышел под названием Shadow Makers'' (дословно «Создатели тени»).
 «Толстяк» () и «Малыш» () — названия первых атомных бомб, сброшенных на Нагасаки и Хиросиму соответственно.

См. также 

 Манхэттен  — телесериал о работе над Манхэттенским проектом;
 Оппенгеймер  — фильм рассказывает о создателе атомной бомбы.

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Манхэттенский проект
Исторические фильмы США
Фильмы о физиках
Фильмы на английском языке
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии
Фильмы США 1989 года